Африканское розовое дерево — название, которое может относиться к различным видам деревьев:
 ,
 несколько видов из рода Guibourtia: Guibourtia carrissoana, Guibourtia coleosperma, Guibourtia demeusei.